Warp è un super criminale dell'Universo DC.

Storia di pubblicazione 

Warp comparve per la prima volta in New Teen Titans vol. 1 n. 14 (dicembre 1981) e fu creato da George Pérez e Marv Wolfman.

Biografia del personaggio 

Le origini di Emil LaSalle sono ignote. Questo super criminale francese combatté contro Phantasmo e Fleur-de-Lis, prima di essere avvicinato da Brain, Monsieur Mallah e Phobia per diventare parte della Confraternita del Male. All'inizio, Warp rifiutò, ma dopo essere stato attaccato da Capitan Toulon e intrappolato sulla terra alternativa di "Terra 11", Warp cambiò idea e si unì al gruppo (l'intera faccenda fu pianificata da Dottor Mist per sbarazzarsi di Capitan Toulon e salvare i superstiti di Terra 11).

Warp si scontrò con i Teen Titans in diverse occasioni, più avanti mettendo insieme un gruppo chiamato Società del Peccato, con i resti della Confraternita del Male.

Quando il Joker alterò la sanità mentale di dozzine di super criminali, Warp fu uno di quelli colpiti. Attaccò il palazzo delle Nazioni Unite, mandando la metà superiore nello spazio profondo con tante gente dentro.

Nello speciale Villains United di Crisi infinita, Warp, ora parzialmente curato, era nella Confraternita del Male quando comparvero come membri della Società segreta dei super criminali di Alexander Luthor Jr.. Lo si vide lavorare al fianco di Dottor Psycho nel tentativo di liberare Doomsday dalla sua prigione vicino al centro della Terra.

Rapì Icemaiden, un servizio per cui fu pagato da Delores Winters. Winters rubò la pelle di Icemaiden, ma l'eroina sopravvisse, ora in stato comatoso nei Laboratori S.T.A.R..

Durante la storia di Un Anno Dopo, Warp si riunì alla Confraternita del Male. In Salvation Run, fu usato da Lex Luthor come componente in un dispositivo di teletrasporto e rimase ucciso quando si auto-distrusse.

In The New 52 (il reboot del 2011 dell'Universo DC), Warp è un membro della Confraternita del Male. Lui e il resto della squadra si batterono contro Blue Beetle nei suoi fumetti.

Durante la storia di Forever Evil, Warp è tra i super criminali reclutati dal Sindacato del crimine per unirsi alla Società segreta dei super criminali.

Poteri e abilità 

Oltre a volare, Warp può aprire portali tra due luoghi a scelta e viaggiarci attraverso, portando anche altri con lui. L'utilizzo ripetuto del suo potere tende a sfiancarlo.

In altri media

Televisione 

Warp comparve nella serie animata Teen Titans, doppiato in originale da Xander Berkeley. A differenza della sua controparte dei fumetti, questa versione è un viaggiatore temporale proveniente da 100 anni nel futuro. Nell'episodio "Quanto dura per sempre?", viaggiò fino a Jump City al fine di rubare un dispositivo che nella (sua) storia è scomparso perché è stato rubato, ma i Teen Titans giunsero a fermarlo. Durante il loro primo scontro, Warp tentò di fuggire, ma Starfire lo affrontò in un portale. Finirono venti anni nel futuro dopo che Starfire strappò una parte fondamentale della tuta di Warp. Lui riuscì a recuperare questa parte e aggiustare la sua macchina, ma i Titans del futuro lo presero prima che fosse in grado di scappare. Durante la seconda battaglia, il malfunzionamento della sua tuta, a causa dei danni al regolatore del vortice inflitti da Nightwing, lo fecero regredire all'età fisica di un neonato. Starfire ritornò al presente con l'artefatto al punto temporale in cui Warp stava per ritornare alla sua epoca prima che Starfire lo spingesse nel portale. Warp ebbe un cameo non-vocale in "Cyborg il barbaro", dove Cyborg menzionò cosa accade al tempo quando viene manomesso. Warp ebbe un'ultima comparsa non-vocale in "La cattura del Re", come membro della Confraternita del Male. Warp aiutò il suo compagno super criminale See-More ad attaccare Herald e partecipò alla seguente resa dei conti con i Teen Titans al completo, ma fu poi congelato da Más y Menos.
Warp comparve nella decima stagione di Smallville, interpretato dall'attore Elias Toufexis. Comparve come membro della Suicide Squad che assistette Rick Flag in missione.

Note 

Personaggi creati da Marv Wolfman
Personaggi creati da George Pérez
Personaggi DC Comics
Criminali immaginari